Брегель:
 Брегель, Юрий Энохович (1925—2016) — советский и американский историк-медиевист, востоковед-тюрколог.
 Брегель, Энох Яковлевич (1903—1993) — советский политэконом.